Soldier (film), een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 1998
 Soldier (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Soldier (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 Soldier (Neil Young), een nummer van Neil Young uit 1972
 Soldier (Amatorski), een nummer van de Belgische post-rockband Amatorski uit 2011
 Soldier (Destiny's Child), een nummer van de Amerikaanse R&B- en popgroep Destiny's Child met de Amerikaanse rappers T.I. en Lil' Wayne uit 2005
 Soldier (Gavin DeGraw), een nummer van de Amerikaanse zanger Gavin DeGraw uit 2012